Михаил Акимович Козык (;  1879, Семёновка, Новозыбковский уезд, Черниговская губерния, Российская империя — 2 января 1947, Харьков, УССР, СССР) — русский и украинский советский живописец, педагог, профессор Харьковского художественного института (с 1925 г.).

Биография 
В 1904—1909 обучался живописи в Харьковском художественном училище у Г. Дядченко и Н. Пимоненко, затем с 1909 по 1913 — на отделении живописи в Московском училище живописи, ваяния и зодчества под руководством К. Коровина.

В 1915—1925 преподавал в Киевской школе рисования, в 1925—1932 — в Киевском художественном институте (с 1925 — профессор), в 1932—1941 — в Харьковском художественном институте.

С 1926 — член советской Ассоциации художников Красной Украины.

Творчество 
М. Козык работал в жанре портрета, пейзажа, создал ряд картин со сценами народного быта.

Избранные работы 
 «Портрет М. Ф. Биляшевского» (1919),
 «Сама себе хозяйка» (1927),
 «Портрет матери» (1927),
 «Урожай» (1927),
 «Портрет девушки» (1929),
 «Украинское село» (1920—1930-е),
 «Моя палитра» (1934),
 «Пионерка с цветами» (1935),
 «Весна в зоопарке» (1936),
 «Летний день. Село Яреськи»(1938),
 «Малый Тарас слушает рассказ своего деда» (1939),
 «Река зимой» (1940),
 «Портрет партизана Петра» (1940-е)
 «Киев во время войны» (1943),
 «Деревянная церковь в Дрогобыче» и др.

Картины хранятся в собраниях Национального художественного музея Украины, Харьковском художественном музее и др.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Козык Михаил Якимович (1879—1947)

Художники-пейзажисты СССР
Художники-пейзажисты Украины
Выпускники Харьковской государственной академии дизайна и искусств
Выпускники Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Преподаватели вузов Харькова
Художники-портретисты СССР
Художники-портретисты Украины
Художники-реалисты
Культура Харькова
Члены Ассоциации художников Красной Украины